Zhangpu bezeichnet:

 Zhangpu (漳浦县), Kreis der Stadt Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Zhangpu (Kunshan) (张浦镇), Großgemeinde der Stadt Kunshan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhangpu (Tianchang) (张铺镇), Großgemeinde der Stadt Zianchang in der chinesischen Provinz Anhui
 Zhangpu (Wuchuan) (樟铺镇), Großgemeinde der Stadt Wuchuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zhangpu (Anting) (漳浦村), Dorf der Großgemeinde Anting in der chinesischen Stadt Shanghai